Il Barone Rosso – film del 1971 diretto da Roger Corman
 Il Barone Rosso – film del 2008 diretto da Nikolai Müllerschön